Příjmení Kincl nebo Kinzel nosí více osob:

 Jaroslav Kincl (1900–1972) – český architekt
 Jaromír Kincl (1926–1993) – český profesor práv
 Jaromír Kincl (1930–2019) – český spisovatel
 Jiří Kincl (* 1939) – český komunistický politik
 František Kincl (* 1941) – český komunistický politik 
 Marek Kincl (* 1973) – český fotbalista
 Virgil Kinzel (1910–1998) – benediktin, filolog a opat broumovského kláštera v exilu
Patrik Kincl (* 1989) - český zápasník smíšených bojových umění (MMA)

Podobné 
 Kyncl

Česká příjmení